Маркус Шарт Тёнсет (; род. в 1970 году, Берген, Хордаланн, Норвегия) — норвежский актёр.

Был младшим из троих детей в семье. С 11 лет начал проявлять себя в театре, решил сделать театральную карьеру. В кино снимается с 1996 года. Маркус  живёт в Осло.

Театральная карьера

Постановки и участие 

Норвежский театральный фестиваль (Norsk dramatikkfestival)

 1998 — Baron Fink (актёр)

Temte Productions

 1999 — Først på ballen (актёр)
 2003 — Kykkelikasse (актёр)

Гримсборкен (Teater Grimsborken) 

 2005 — Terje Vigen (актёр)
 2007 — Burobengens Orkester (актёр)
 2007 — Balladen om den gamle sjømannen (актёр)
 2010 — Tabu (переводчик, помощник режиссёра)
 2013 — Sitt stille!!! (актёр)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Маркус Тёнсет на норвежском сайте Filmweb 
 
 Маркус Тёнсет на сайте КиноПоиск 
 Маркус Тёнсет на сайте Filmweb 
 Маркус Тёнсет на сайте Teater Grimsborken 

Актёры Норвегии
Актёры XX века
Актёры XXI века
Родившиеся в Бергене
Киноактёры Норвегии